Emma Lascelles Portman (Viscondessa de Portman) nasceu a 16 de março de 1809 e faleceu a 8 de fevereiro de 1865. Foi uma aristocrata inglesa, filha de Henry Lascelles, 2.º Conde de Harewood, e Henrietta Sebright. Irmã de Henry Lascelles e Louisa (Lascelles) Cavendish.

Emma Lascelles casou-se com Edward Portman, filho de Edward Berkeley Portman e Lucy Whitby, a 16 de junho de 1827. Juntos tiveram seis filhos, quatro meninos e duas meninas.

Serviu como Lady of the Bedchamber a serviço da Rainha Vitória, entre 1837 e 1851, e, em seguida, como "Extra Lady of the Bedchamber", entre 1851 e 1865.

Títulos 
 Emma Lascelles (1809-1814)
 A Sra Emma Lascelles (1814-1820)
 A Lady Emma Lascelles (1820-1827)
 A Lady Emma Portman (1827-1837)
 A Right Honorable Senhora Portman (1837-1873)
 A Right Honorable viscondessa Portman (1873-1865)

Damas da Real Ordem de Vitória e Alberto
Filhas de condes
Viscondessas do Reino Unido